Ирска се као независна држава први пут појавила на Олимпијским играма 1924. године. Између 1900. и 1920. године спортисти из Ирске су учествовали на олимпијским играма али као спортисти чланови олимпијског тима Уједињеног Краљевства.

На Зимским олимпијским играма Ирска је први пут учествовала 1992. године и нису освојили ни једну медаљу до сада.

Ирска никада није био домаћин олимпијских игара, и спортисти из Ирске, закључно са 2018. годином, су освојили 31 олимпијске медаље и све оне су са Летњих олимпијских игара.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Спољашње везе 
 
 

Ирска на олимпијским играма